Bausset-Roquefort ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel-François de Bausset-Roquefort (1731–1802), von 1766 bis 1801 Bischof von Fréjus
 Joseph-Bruno de Bausset-Roquefort (1702–1771), von 1745 bis 1771 Bischof von Béziers 
 Louis-François de Bausset-Roquefort (1748–1824), Kardinal der Römischen Kirche
 Pierre-Ferdinand de Bausset-Roquefort (1757–1829), von 1817 bis 1829 Erzbischof von d'Aix-en-Provence-Arles-Embrun